Гран-прі Росії 2019 (офіційно Formula 1 2018 VTB Russian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 29 вересня 2019 року на Автодромі Сочі в Сочі, Краснодарський край, Росія. Це шістнадцятий етап чемпіонату світу і шосте Гран-прі Росії в історії.

Кваліфікація

Перегони 

1.  Кевін Магнуссен фінішував 8-м, але отримав 5-секундний штраф через виїзд з траси і повернення не за інструкціями

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Гран-прі Росії
Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
2019 у Росії